Алексия може да се отнася за:

 Алексия – нарушена способност за четене;
 Алексия – италианска певица.